Лу () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Лу () — князівство в Китаї періоду Чуньцю та Чжаньго, батьківщина Конфуція. Також декілька китайських фамілій, див. :en:Lu (surname).
 Лу Сінь, справжнє ім'я Чжоу Шужень (кит.: 周树人) — китайський письменник, публіцист та літературознавець.